

Peilingresultaten 
Hieronder staan de peilingresultaten van de onderzoekbureaus: Ipsos (Politieke Barometer), I&O Research, Kantar Public/TNS NIPO en Peil.nl.

Het hoogste aantal zetels in elke peiling wordt vet weergegeven.

Exit-peiling 
Volgens de exitpoll van Ipsos bij de NOS zou de PvdA de grootste worden met 5 zetels, met verder 4 voor VVD en CDA, 3 voor GL en FVD, 2 voor D66 en CU-SGP, 1 voor PVV, SP en 50PLUS, en 0 voor PvdD. GeenPeil en Maurice de Hond, die middels 732(+) kiesrapporteurs officiële uitslagen van stembureaus met een model verrekenden, rapporteerden een vergelijkbare uitslag. Met de opmerking dat het voor de partijen met 0 of 1 zetel om spant, omdat ze rond de kiesdrempel zitten van ongeveer 3,8 %. Daarvan afhankelijk zouden PvdA, VVD, FVD dan een extra zetel kunnen winnen, of CDA er een verliezen.  

Opinieonderzoek
Peilingen 2019